

Salões da fama 
Um salão, corredor, parede ou caminhada da fama (Hall of Fame, em inglês) é uma lista de indivíduos, realizações ou animais, geralmente escolhidos por um grupo de eleitores, para marcar sua fama em seu campo de atuação.

Desporto/esporte 
 International Gymnastics Hall of Fame - Ginástica Olímpica
 International Tennis Hall of Fame - Tênis
 International Boxing Hall of Fame - Boxe
 Basketball Hall of Fame - Basquete
 WWE Hall of Fame - Wrestling Profissional (Não é preciso ser um lutador da WWE para entrar. Por exemplo Mike Tyson, boxeador, e Drew Carey, apresentador de TV.)
 IAAF Hall of Fame - Atletismo
 Pro Football Hall of Fame - Futebol Americano

Música 
 Gospel Music Hall of Fame
 Grammy Hall of Fame
 Rock and Roll Hall of Fame
 Songwriters Hall of Fame

Outros 
 "Hall of Fame" - canção

Hall da fama